Richard Sterne est archevêque d'York de 1664 à 1683.
 Richard Sterne est un golfeur sud-africain.